La mine de charbon Pivdennodonbaska N°1 (en ) est une mine de charbon située en Ukraine, dans l'oblast de Donetsk.

Cette mine a été ouverte en 1972 et porte aussi le nom de Youjnodonbasskaya N°1.

Production 
Avec des réserves estimées de  de charbon, sa production annuelle est de .

Notes et références 

Pivdennodonbaska
Oblast de Donetsk